Leucosyrinx crebricostata är en snäckart. Leucosyrinx crebricostata ingår i släktet Leucosyrinx och familjen Turridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
crebricostata